Richard James může být:

 Richard James (atlet) (* 1956) – australský atlet
 Richard James (hudebník) (* 1975) – velšský hudebník
 Richard James Cushing (1895–1970) – americký kardinál
 Richard Palmer-James (* 1947) – anglický hudebník
 Richard James Hieb (* 1955) – americký kosmonaut
 Richard James Simpson – americký hudebník